Eds landskommun kan syfta på:
Eds landskommun, Uppland (1863-1951)
Eds landskommun, Värmland (1863-1968)
Eds landskommun, Ångermanland (1863-1951)
Dals-Eds landskommun, Dalsland, hette före den 1 januari 1886 Eds landskommun